Тракало — українське прізвище.

Відомі люди:
 Тракало Василь Йосипович (*1956) — український журналіст, письменник.
 Тракало Олег Дмитрович (*1998) — український футболіст, нападник.

Українські прізвища